AA – postać literacka, bohater dramatu Emigranci Sławomira Mrożka
 AA – prototyp radzieckiego ciężkiego parowozu z 1934 r.
 bateria AA – bateria w kształcie walca powszechnie używana w sprzęcie elektronicznym
 Anonimowi Alkoholicy – dobrowolne, samopomocowe grupy osób uzależnionych od alkoholu etylowego, tworzone w celu utrzymania trzeźwości własnej i wspomagania innych alkoholików w jej osiąganiu
 American Airlines – największa linia lotnicza na świecie pod względem liczby zatrudnionych pracowników oraz liczby samolotów
 America’s Army – taktyczna gra FPS, wydana przez Armię Stanów Zjednoczonych, obrazująca bieżącą sytuację i wygląd armii amerykańskiej
 Argenteum Astrum – magiczny zakon stworzony przez Aleistera Crowleya po opuszczeniu przez niego Hermetycznego Zakonu Złotego Brzasku
 Aksjomat Archimedesa – aksjomat geometrii głoszący, że każdy odcinek jest krótszy od pewnej wielokrotności długości każdego innego odcinka
 antyaliasing – zespół technik w informatyce służących zmniejszeniu aliasingu, powstającego przy reprezentacji obrazu lub sygnału o wysokiej rozdzielczości w rozdzielczości mniejszej
 salam alejkum (skrót w języku angielskim: AA) – powitanie w krajach muzułmańskich, znaczące dosłownie "pokój z Wami"
 kwas antranilowy z ang.

Zobacz też  
 Aa